Мыти́щинский путепрово́д — автомобильно-трамвайно-пешеходный мост-путепровод на востоке города Москвы в 14,6 км от центра города. Соединяет территории районов Богородское и Метрогородок Восточного административного округа, проходя над железнодорожными путями Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца) между станциями Белокаменная и Черкизово. По путепроводу проходит Открытое шоссе: дорога, трамвайные пути и тротуар.

История 
Сооружён в 1956 году через Малое кольцо Окружной МЖД взамен ранее существовавшего путепровода. Расположен на трассе Открытого шоссе и назван по проходящему в нескольких километрах отсюда Мытищинскому водоводу. Автор проекта — инженер С. Я. Терехин.

Описание 
Под мостом проходит (слева направо) 6-й проезд Подбельского, переходя в Окружной проезд.

У западного окончания путепровода, Открытое шоссе пересекается Ивантеевской улицей, переходящей в Тюменский проезд — на этом перекрёстке дорожное движение (в том числе — трамвайное, с трёх направлений) регулируется светофором.

Конструкция 
 Материал — сталь, железобетон.
 Ширина автомобильной проезжей части: 4 полосы, по 2 в каждом направлении.
 Ширина трамвайной проезжей части: 2 пути.
 Ширина тротуаров: 1 х 1,5 метра.
 Опоры: 4 промежуточных пилона, каждый из которых поддерживается 12-ю колоннами квадратного сечения.

Соседние путепроводы через железнодорожные пути Малого кольца Окружной МЖД 
 По часовой стрелке — Щёлковский путепровод
 Против часовой стрелки — Лосиноостровский путепровод

Транспорт

Наземный транспорт 
 Трамваи: № 2, 4л, 4пр, 13, 29, 36,

из них № 2, 13, 36 проходят непосредственно по Мытищинскому путепроводу.
 Автобусы № 3, 75, 327, 775, 822.

Ближайшая станция метро 
 Станция метро «Бульвар Рокоссовского» — в 200 метрах.

Железнодорожный транспорт 
10 сентября 2016 года в 90 метрах к северо-западу от путепровода открыта станция «Бульвар Рокоссовского» Московского центрального кольца с переходом (непрямой уличной пересадкой) на станцию метро «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии метрополитена, а также на наземный транспорт на Открытом шоссе.

Перспективы развития 
Ожидается реконструкция с увеличением полосности: 6 полос движения автотранспорта и трамвайное движение.

В дальнейшем планируется сооружение трёхуровневой автомобильной развязки на пересечении со строящейся Северо-Восточной хордой.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Мытищинский путепровод.
 Google Maps — Мытищинский путепровод.
 Мытищинский путепровод на сайте WikiMapia
 Мытищинский путепровод на Wikimapia — подробнее
 Фото: Мытищинский путепровод.

Путепроводы Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1956 году в Москве